Музей Пікассо – музей, присвячений іспанському і французькому художнику Пабло Пікассо.

Іспанія 
 Музей Пікассо (Барселона)
 Музей Пікассо (Буїтраго-дель-Лосоя)
 Будинок-музей Пікассо (Ла-Корунья)
 Музей Пікассо (Малага)

Німеччина 
 Художній музей Пабло Пікассо (Мюнстер)

Франція 
 Музей Пікассо (Антіб)
 Музей Пікассо (Валлоріс) 
 Музей Пікассо (Париж)

Пабло Пікассо